Заикин — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 
 Заикин, Альберт Николаевич (1934—2019) — советский биофизик.
 
 Заикин, Василий Александрович (1922—1999) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 Заикин, Митрофан Моисеевич (1901—1979) — советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Заикин, Николай Фёдорович (1801—1833) — декабрист.
 Заикин, Николай Петрович (род. 1951) — советский и российский юрист, журналист, публицист и поэт, главный редактор научно-практического журнала «Законность».
 Заикин, Олег Анатольевич (1972—2006) — российский серийный убийца.
 Заикин, Пётр Илларионович — советский военно-морской деятель.
 Заикин, Роман Михайлович (род. 1979) — российский игрок в мини-футбол и пляжный футбол, футбольный функционер.
 Заикин, Сергей Яковлевич (1914—1984) — Герой Советского Союза.
 Заикин, Фёдор Михайлович (1916—1995) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Заикин — исчезнувший хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Заикин — хутор Медвенского района Курской области.